Fred M. Vinson (1890–1953) – amerykański prawnik, prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych
 Fred Vinson (ur. 1971) – amerykański koszykarz
 Fred Vinson (ur. 1977) – amerykański futbolista